Kabinett Sánchez steht für folgende Regierungen Spaniens:

 Kabinett Sánchez I (von 7. Juni 2018 bis 13. Januar 2020)
 Kabinett Sánchez II (seit 13. Januar 2020)